Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1995 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
 Le qualifié roumain Adrian Voinea réalise un beau parcours. Il atteint les quarts de finale après avoir notamment éliminé la troisième tête de série Boris Becker au troisième tour.
 Le tenant du titre Sergi Bruguera est éliminé en demi-finale par Michael Chang.
 L'Autrichien Thomas Muster s'impose en finale face à l'Américain Michael Chang. Il remporte son  ATP en simple et son premier titre du Grand Chelem.
Les Qualifications masculines se rejouent dans l'enceinte de Roland Garros.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1995
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1995
Tennis en mai 1995
Tennis en juin 1995